Хатфилд има више значења:
 Хатфилд (Висконсин), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Хатфилд (Индијана), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Хатфилд (Масачусетс), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Хатфилд (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Хатфилд (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Хатфилд (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија